Alfonso Ferrabosco ist der Name folgender Personen:

*Alfonso Ferrabosco der Ältere (1543–1588), italienischer Komponist
Alfonso Ferrabosco der Jüngere (1575–1628), englischer Komponist und Gambist